Вероника Сепеде Роиг (; ) — парагвайская теннисистка; победительница одного турнира WTA в парном разряде; полуфиналистка одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Уимблдон-2010).

Общая информация 
Вероника в теннисе с пяти лет; любимое покрытие — грунт.

Спортивная карьера

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (28)

Победы (14) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (14)

Финалы турниров WTA в парном разряде (3)

Победы (1) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (2)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (34)

Победы (21)

Поражения (13)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Парагвая
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2020 года